«Кано́н А́нгелу Гро́зному воево́де» — канон архангелу Михаилу, написанный в 1573 году Иваном Грозным под псевдонимом Парфения Уродивого.

Канон был сохраняем в среде русских старообрядцев в рукописной традиции. Также текст хранился в библиотеке Троицко-Сергиевской лавры, в канонниках XVII века, № 280, 284, 287 и 293, и в «Следованной Псалтыри» того же века, между канонами суздальским святым, написанными агиографом иноком Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Григорием.

Предположение, что Парфений Уродивый — это псевдоним царя, возникло в XIX веке. Оно было научно обосновано академиком Лихачёвым в его «Памятниках литературы Древней Руси» (1983).

Текст 
 «Канон Ангелу Грозному воеводе» Парфения Уродивого гражданским шрифтом в Викитеке.
 «Канон Ангелу Грозному воеводе» Парфения Уродивого церковнославянским шрифтом в Викитеке.

Примечания 

Иван Грозный
1573 год в России
Православные песнопения